Ovo je popis epizoda serije Mrkomir Prvi koja se prikazuje na televizijskom programu HRT-a od prosinca 2021. godine.

Pregled serije

Prva sezona 

Mrkomir Prvi